Чемпионат Дании по шахматам 1997 проходил в Эсбьерге с 22 по 30 марта.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1997
 Dansk Skak Unions 88. enkeltmandsturnering i Esbjerg 1997
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 1997-5

Чемпионаты Дании по шахматам
1997 год в шахматах
Спорт в Дании в 1997 году
Спортивные соревнования в Эсбьерге